

Plantas
 Baccharis trimera — espécie de Baccharis nativa da América do Sul
 Genista tridentata ou Pterospartum tridentatum — planta medicinal de Portugal
 Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum
 Pterospartum tridentatum subsp. lasianthum

Aves
 Carqueja ou Fulica — ave do género Fulica

Desambiguações de biologia